Weinitz 

 ist der deutsche Name der slowakischen Stadt Bojnice
 ist der Familienname von Franz Weinitz (1855–1930), deutscher Kunsthistoriker und Privatgelehrter